Пять кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Victorious:

 HMS Victorious (1785) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1785 году на верфи в Блэкуолле (Лондон).
 HMS Victorious (1808) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1808 году.
 HMS Victorious (1895) — эскадренный броненосец типа «Маджестик». Спущен в 1895 году, разобран в 1923 году.
 HMS Victorious (1939) — авианосец типа «Илластриес». Спущен в 1939 году, разобран в 1969 году.
  — атомная подводная лодка типа «Вэнгард». Спущена в 1995 году. По состоянию на апрель 2012 года находится в строю.

Эскадренный броненосец HMS Prince George в период с 1918 по 1919 годы назывался HMS Victorious II

См. также 

 HMS Victory
 HMS Victoria
 HMS Victor